Az International Hockey League jelentheti:

International Professional Hockey League, közép-kelet Észak-Amerika
International Hockey League (1929–1936), közép-kelet Észak-Amerika
International Hockey League (1945–2001), Észak-Amerika
International Hockey League (2007–2010), közép-nyugat Észak-Amerika

Egy időben (1993–1996) az orosz ligát is International Hockey League-nak nevezték. Ma már Kontinentális Jégkorong Liga a neve (Kontinental Hockey League)